

Geografia

Svizzera 
 Jouxtens-Mézery – comune nel distretto di Losanna (Canton Vaud)
 Mézery-près-Donneloye – ex comune ora frazione di Donneloye, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)